BiH:
 Dole (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Dole (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj